H62 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico del Calvin College